Otsjchamoeri (plaats) - plaats in Georgië
 Otsjchamoeri (rivier) - rivier in Georgië